TIB, TiB eller Tib kan syfta på:

 Tebibyte (TiB)
 Tåg i Bergslagen
 Tib Lake, en sjö i Kanada
 Tjänsteman i Beredskap